

Sigle 
 Japan Football Association – federazione calcistica del Giappone
 Jordan Football Association – federazione calcistica della Giordania

Musica 
 JFA – gruppo musicale skate punk statunitense